A Western Welcome – cortometraggio del 1910 diretto da William F. Haddock
A Western Welcome – film del 1938 diretto da Leslie Goodwins